Robert Crichton ist der Name folgender Personen:

*Robert Crichton (Bischof) († 1585), schottischer Geistlicher
Robert Crichton, 6. Lord Crichton of Sanquhar († 1612), schottischer Adliger
Robert Crichton (Schriftsteller) (1925–1993), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist